Coruche (gemeente), een gemeente in het Portugese district Santarém
Coruche (freguesia), een plaats in bovengenoemde gemeente
Coruche (Aguiar da Beira), een plaats in de Portugese gemeente Aguiar da Beira